Ailke Westerhof, een Nederlandse verpleegster
 Clemens Westerhof, een Nederlandse voetbaltrainer
 Hans Westerhof, een Nederlands voetbaltrainer en voormalig profvoetballer
 Lisa Westerhof, een voormalig Nederlands zeilster
 Marieke Westerhof, een voormalige Nederlandse roeister
 Nienke Westerhof, een Nederlandse actrice, stemactrice en voice-over
 Petra Westerhof, een Nederlands zitvolleybalster en woont in Stadskanaal
 Rob Westerhof, van september 2004 tot oktober 2006 voorzitter van de voetbalclub PSV Eindhoven
 Smederij Westerhof, een monumentaal pand in Leens